În fonetică, consoana sonantă laterală retroflexă este un sunet consonantic care apare în unele limbi vorbite. Simbolul său fonetic este .

Consoana  este sonoră și nu are o pereche surdă.

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Spirantă laterală retroflexă, Consoană